Soleil sombre est le troisième tome du cycle romanesque La Traversée des temps d'Éric-Emmanuel Schmitt en novembre 2022.

Présentation 
A Memphis sur les bords du Nil vers 1650 av J-C alors que l’empire des pharaons est à son apogée. Des maisons de plaisir à la Maison des morts, des quartiers hébreux au palais du pharaon, tour à tour scribe, amant, embaumeur, guérisseur, Noam, personnage principal et narrateur de la saga, infiltre la société égyptienne avec une unique idée en tête : en découdre avec son ennemi pour connaître enfin l’immortalité heureuse auprès de Noura, son aimée.

Inspiration 
L'auteur s'appuie sur les recherches historiques de Christiane Desroches Noblecourt, et notamment sur ses travaux sur la position sociale de la femme en Egypte, y compris dans les rapports sexuels. Il se constitue également une abondante bibliographie qui lui permet d'accumuler les anecdotes, comme .

Anachronisme 
Le pharaon Mery-ouser-Rê, cité dans le roman, n'a jamais fait construire de pyramide pour lui servir de tombeau. Ce genre de mausolée est propre aux souverains de la période de l'ancien empire.

Réception par le public 
Selon l'Express, Soleil sombre constitue la  meilleure vente littéraire au moment de sa parution.

Éditions 
Édition imprimée originale
 .
Livre audio
 .

Notes et références 

Roman français paru en 2021
Roman d'Éric-Emmanuel Schmitt